Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Trout:

 – sommergibile della classe Tambor, varato nel 1940 e perduto in mare nel 1944
 – sommergibile della classe Tang, varato nel 1951 e radiato nel 1978